

Patronymie 

 František Erben
 Karel Jaromír Erben
 Roman Erben (1940-), poète tchèque
 Valentin Erben

Prénom 

 Erben Wennemars

Autre 
 Carl Geyling's Erben
 Goethes Erben